La Coppa dei Campioni 1984-1985 fu la 30ª edizione del massimo torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili, disputato tra il 19 settembre 1984 e il 29 maggio 1985.

La  ottenne il suo primo titolo, superando in finale il , in una finale giocata per motivi di ordine pubblico, appena dopo il tragico tributo di vittime nella notte dell'Heysel, 

Sul piano sportivo, con questo trofeo la Juventus, dopo i successi nella Coppa UEFA 1976-1977 e nella Coppa delle Coppe 1983-1984, divenne la prima squadra europea capace di mettere in bacheca tutte le tre principali competizioni UEFA per club oltreché, a posteriori, quella che lo centrò nel minore periodo di tempo (otto anni).

Squadre partecipanti

Date

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Strage dell'Heysel
Coppa UEFA 1984-1985
Coppa delle Coppe 1984-1985
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale 1985

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale della UEFA

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Edizioni della Coppa dei Campioni